Millbury (Ohio)
Millbury (Massachusetts)